Тенісний турнір в одиночному розряді серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2012 у Лондоні відбувся з 28 липня до 5 серпня 2012 року у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету у Вімблдоні. Це був перший тенісний турнір на Олімпіаді, що відбувся на трав'яних кортах відтоді як теніс повернули до програми Олімпійських ігор.
Турнір належав до туру ATP. Його організаторами були Міжнародний олімпійський комітет (МОК) і Міжнародна федерація тенісу (ITF). За винятком фіналу, матчі тривали щонайбільше три сети, до перемоги в двох сетах. У фіналі гра йшла до трьох виграних сетів, а матч міг тривати щонайбільше 5. У перших двох сетах (чотирьох у фіналі), за рахунку 6-6 за геймами, розігрували класичний тай-брейк до семи очок. У турнірі взяли участь 64 гравці з 34 країн.

Рафаель Надаль був чинним чемпіоном, здобувши золоту медаль 2008 року в Пекіні, але знявся з турніру 19 липня 2012 року через повторну травму коліна. 

Матч другого кола між Жо-Вілфрідом Тсонгою і Милошом Раоничем 31 липня 2012 року тривав 3 години і 57 хвилин. Загалом тенісисти зіграли 66 геймів, а третій сет завершився за рахунку 25–23. Це був найдовший тенісний матч в історії Олімпійських ігор в сенсі кількості геймів, зіграних у трьохсетовому матчі.

Однак, за зіграним часом цей рекорд 3 серпня побив матч Роджера Федерера і Хуана Мартіна дель Потро, що тривав 4 години 26 хвилин, закінчившись з рахунком 19–17.

У фіналі Енді Маррей переміг Федерера з рахунком 6–2, 6–1, 6–4. Федерер намагався стати третім серед чоловіків після Андре Агассі і Рафаеля Надаля володарем кар'єрного Золотого Шлему і другим після Агассі володарем кар'єрного Супер Шлему.
Дель Потро здобув бронзову медаль, перемігши бронзового медаліста Олімпіади 2008 Джоковича з рахунком 7–5, 6–4.

Розклад 

Турнір тривав з 28 липня по 5 серпня.

Сіяні гравці

Сітка 

 
 INV = Запрошення тристоронньої комісії
 IP = Квота ITF

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Men's Singles

одиночний розряд (чоловіки)